Ма́йкл Линн Хо́ффман (; род. 30 ноября 1956, Гавайи, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, актёр. Окончил Ориэл, колледж Оксфорда. Его фильм «Далёкие мечты» был номинирован на кинофестивале «Сандэнс» на премию в категории «Гран-при жюри».

Фильмография

Режиссёр 
 1982 — Привилегированный / Privileged
 1985 — Беспокойные местные / Restless Natives
 1987 — Далёкие мечты / Promised Land
 1988 — Некоторые девчонки / Some Girls
 1991 — Мыльная пена / Soapdish
 1995 — Королевская милость / Restoration
 1996 — Один прекрасный день / One Fine Day
 1999 — Сон в летнюю ночь / A Midsummer Night’s Dream
 2002 — Императорский клуб / The Emperor’s Club
 2002 — Медики / MDs (телесериал)
 2005 — Решающая игра / Game 6
 2007 — Out of the Blue: A Film About Life and Football (документальный фильм)
 2009 — Последнее воскресение / The Last Station
 2012 — Гамбит / Gambit
 2014 — Лучшее во мне / The Best of Me

Сценарист 
 1982 — Привилегированный / Privileged
 1987 — Далёкие мечты / Promised Land
 1999 — Сон в летнюю ночь / A Midsummer Night’s Dream
 2009 — Последнее воскресение / The Last Station
 2014 — Лучшее во мне / The Best of Me

Продюсер 
 1999 — Сон в летнюю ночь / A Midsummer Night’s Dream
 2005 — Великое новое чудо / The Great New Wonderful
 2005 — Двенадцатилетние / 12 and Holding
 2008 — Круг избранных / The Narrows

Актёр 
 1982 — Привилегированный / Privileged — Алан

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Университета штата Айдахо в Бойсе